La  peut faire référence à :
 
 une ville des Gobelins dans la zone Nord, nommée « Raz-de-Néant », de l’Outreterre, dans le jeu vidéo .
 nom officiel du .

Ces lieux fictifs font référence à la  située dans le désert du Nevada aux États-Unis.